Lluís Amorós Amorós (Artà, Mallorca, 1905 - Barcelona, 1972), advocat, distingit per la seva aportació a l'arqueologia de Mallorca
 Lluís Amorós i Portolès (Barcelona, 1920 - Palma, 2001), cristal·lògraf català